Meluzína může být:
 Meluzína (mytologie) – bájná víla
 Meluzína (úkaz) – akustický jev
 Meluzína (Krušné hory) – hora v severních Čechách
 Meluzína (Zelinka) – opera Jana Evangelisty Zelinky